Матьё Рикар (; род. , Экс-ле-Бен) — французский автор, пишущий о буддизме, переводчик и . Буддийский монах тибетской школы Ньингма. Проживает в монастыре Шечен в Непале.

С подачи тестировавших его научных центров, в прессе Матьё Рикар был прозван «самым счастливым человеком на свете».

Член совета директоров .

Биография 
Матьё Рикар родился в семье заметного парижского философа Жана-Франсуа Ревеля (первая фамилия Рикар) и вырос в интеллектуальной среде, окружавшей отца. В 1967 году он впервые посетил Индию.

В 1972 году он получил докторскую степень в области молекулярной генетики в Институте Пастера, после чего отошёл от научной деятельности в пользу практики тибетского буддизма.

Он отправился в Гималаи и изучал буддизм под руководством Кангьюра Ринпоче и других крупных тибетских мастеров. Затем он стал близким учеником и помощником Дилго Кьенце Ринпоче, и оставался с учителем до его смерти в 1991 году. С тех пор Матьё Рикар посвятил себя исполнению задач, возложенных на него учителем.

Владея познаниями как в буддизме, так и в области естественных наук, Матьё Рикар неоднократно привлекал внимание европейских интеллектуалов своими книгами. Его диалог с отцом, «Монах и философ», стал европейским бестселлером и был переведён на 21 язык.

Матьё Рикар перевёл с тибетского языка несколько книг, в том числе «Житие Шабкара».

Матьё Рикар также известен как фотограф, портфолио которого состоит из нескольких альбомов, посвящённых культуре тибетского буддизма.

Матьё Рикар — кавалер французского ордена «За заслуги», полученного за гуманитарную работу в странах Азии. Он направляет значительную часть своих усилий и авторских гонораров на благотворительные проекты в Азии, в том числе на строительство и поддержку больниц, школ и детских домов.

С 1989 года переводит речи Далай-ламы на французский язык.

Рикар был подопытным добровольцем в исследовании состояния счастья в Висконсинском университете, где набрал -0.45 баллов, что не было сравнимо ни с кем из сотен других добровольцев: +0.3 в этих экспериментах означали депрессию, а -0.3 огромное счастье.

Примечания

Ссылки 
 www.matthieuricard.org Matthieu's personal website for photography and philosophy
 Shechen Projects - teachers Matthieu Ricard's biography.
 www.karuna-shechen.org Karuna-Shechen, fundraiser for Matthieu Ricard's humanitarian projects in Tibet, Nepal, and India.
 Matthieu Ricard: Lectures, Books, Humanitarian Projects, From Mind Training to Brain Plasticity...
 NY Times "Is Buddhism Good for Your Health?"
 The Independent (UK): "The Happiest Man in the World?"
 "Change your Mind, Change your Brain: The Inner Conditions for Authentic Happiness" “Subtitulado en Español” Video of a lecture given at Google on Mar 15, 2007
 Mind and Life Institute
 "Matthieu Ricard on the habits of happiness" Via the TED web site.
 "The Elements of Metaphor" an interview with ascent magazine
 Shambhala Sun Magazine Interview conducted by Richard Gere
 Ode Magazine - "The world's happiest man"

Буддийские монахи
Писатели Франции
Буддизм во Франции
Переводчики с тибетского языка
Выпускники лицея Жансон-де-Сайи